Антоновский  райо́н - административно-территориальная единица в Автономной области немцев Повольжья, существовавшая в 1921-1922 годах. Административный центр —  с. Антоновка (с 15.02.1922 — с.Тонкошуровка).

Население Антоновского райо́на в 1922 г.
(по данным Облстатуправления на 1 января):

В  1922 г.  Антоновский район преобразован в Тонкошуровский кантон.

Примечания 

Места поселения российских немцев
Немцы Поволжья